Mentesa dels bàstuls, ciutat estat dels bàstuls a la Bètica.
 Mentesa dels oretans, ciutat dels oretans a la Tarraconense, entre Cartago Nova i Castulo.